Ра́йнер () — німецькі ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Герхард Райнер (; 1961) — австрійський бобслеїст, олімпієць.
 Желько Райнер (; 1953) — хорватський лікар, політик, професор Загребського університету, академік Хорватської академії наук і мистецтв.
 Карл Райнер (; 1901—1987) — австрійський футболіст, гравець основи Вундертіму.
 Карл Райнер (; 1922) — американський актор, режисер, продюсер, сценарист, письменник та комедіант.
 Луїза Райнер (; 1910—2014) — німецька актриса, двічі лауреат премії «Оскар».

Ім'я 
 Райнер Бонгоф (; 1952) — німецький футболіст, чемпіон світу і чемпіон Європи.
 Райнер Брюдерле (; 1945) — німецький політик, член Вільної демократичної партії.
 Райнер Вернер Фассбіндер (; 1945—1982) — німецький театральний та кінорежисер, сценарист, актор, оператор.
 Райнер Вульфкасл () — один з персонажів мультсеріалу Сімпсони.
 Райнер Гаслер (; 1958—2014) — ліхтенштейнський футболіст, захисник.
 Райнер Клімке (; 1936) — німецький вершник, шестиразовий олімпійський чемпіон (1964, 1968, 1976, 1984, 1988).
 Райнер Марія Велькі (; 1956) — німецький кардинал, архієпископ і митрополит Берлінський з 2011 року.
 Райнер Марія Рільке (; 1875—1926) — австрійський поет-символіст, предтеча екзистенціалізму.
 Райнер Шенфельдер (; 1977) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст (2006).
 Райнер Штахель (; 1892—1955) — німецький і фінський воєначальник часів Третього Рейху, генерал-лейтенант (1944) Вермахту.
 Райнер Штробах (; 1958) — німецький плавець, олімпійський медаліст (1980).

Інше 
 16802 Райнер (16802 Rainer) — астероїд головного поясу, відкритий 25 вересня 1997 року.
 Острів Райнера () — острів в Північному Льодовитому океані, у складі архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Німецькі прізвища